Андре́й Павлович Петро́в:
 Петров, Андрей Павлович (1930—2006) — советский и российский композитор.
 Петров, Андрей Павлович (род. 1971) — украинский гребец-байдарочник.